Gruft steht für:

 Gruft, Raum zur Bestattung
 (offenes) Erdgrab, siehe Grab#Erdgräber 
 Die Gruft, Wiener Obdachlosenasyl
 Gruft (Gemeinde St. Anton), Ortschaft der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kruft